Langtry – comunità non incorporata della Contea di Val Verde, Texas (Stati Uniti d'America
Cratere Langtry – cratere su Venere
Lillie Langtry – attrice britannica